Sveti Juraj (Senj) - plaats in Kroatië
Sveti Juraj na Bregu - gemeente in Kroatië
Sveti Juraj u Trnju - plaats in Kroatië